Бори́с Кане́вский:
 Каневский, Борис Иванович (1881—1954) — советский инженер-конструктор артиллерийского вооружения.
 Каневский, Борис Михайлович (1908 — ?) — советский кинорежиссёр и сценарист.
Каневский, Борис Ильич (род. 1944) — советский и израильский математик, педагог, узник Сиона.
Каневский, Борис Петрович (1922—1991) — советский библиотековед и редактор.